ПАЕ «Керкира» () — греческий футбольный клуб из города Керкира. Основан в 1967 году.

История 
Клуб был основан в 1967 году после слияния трех футбольных коллективов острова Корфу («Арис Керкирас», «Хелеспонтис» и «Астерас Керкирас») в одно целое для выступления во Втором дивизионе. В 1969 году команда была переименована в «Керкиру».

В 1999 году пост президента футбольного клуба занял Спирос Калояннис, который помог команде за 4 года пройти 3 греческих футбольных дивизиона. В 2004 году «Керкира» дебютировала в Альфа лиге, однако в следующем сезоне — вылетела назад. В 2006 и 2007 годах клуб повторил путь наверх и возвращение назад.

Сезон 2012/2013 команда закончила на последнем 16-м месте, набрав 20 очков (4 победы и 8 ничьих), и вылетела во вторую лигу.
Новый сезон команда начала с объединения с другим футбольным клубом — ФК Кассиопи из Игуменицы. Успешно провела сезон 2013/2014 и заняла второе место, отстав от победителя — ФК Ники Волос всего на 2 очка. Лучшим бомбардиром сезона 2013/2014 стал македонский легионер — Зоран Балдовалиев, забивший 11 мячей в ворота соперников.

Статистика выступлений 
 1969—1974: B' Группа А
 1974—1975: B' Группа А (20 место — вылет)
 1975—1976: После вылета из второго дивизиона, клуб выступал в Первом дивизионе Футбольной ассоциации Корфу
 1976—1984: A' Первый дивизион ФА Корфу
 1984—1987: C' Южная зона
 1987—1988: C' Южная зона (12 место — вылет)
 1988—1989: D' Четвёртый дивизион (1 место)
 1989—1990: C' Южная зона (16 место — вылет)
 1990—1991: D' Четвёртый дивизион
 1991—1992: D' Четвёртый дивизион (1 место) — финалист Кубка любительских клубов Греции
 1992—1993: C' Южная зона (14 место — вылет)
 1993—1995: D' Четвёртый дивизион
 1995—1996: D' Четвёртый дивизион (1 место)
 1996—1997: C' Южная зона (9 место)
 1997—1998: C' Южная зона (12 место — вылет)
 1998—2000: D' Четвёртый дивизион
 2000—2001: D' Четвёртый дивизион (1 место)
 2001—2002: C' Южная зона (1 место)
 2002—2003: B' Второй дивизион (5 место)
 2003—2004: B' Второй дивизион (1 место)
 2004—2005: A' Альфа лига (16 место — вылет)
 2005—2006: B' Второй дивизион (2 место)
 2006—2007: A' Альфа лига (14 место — вылет)
 2007—2008: B' Второй дивизион (7 место)

 2010—2011:СЛ' Суперлига (13 место)
 2011—2012:СЛ' Суперлига (13 место)
 2012—2013: СЛ' Суперлига (16 место — вылет)
 2013—2014: ФЛ' Футбольная лига (2 место — Возврат в Суперлигу)

Примечания: A' = Альфа лига, B' = Второй дивизион, C' = Третий дивизион, D' = Четвёртый дивизион.
СЛ' = Суперлига, (начиная с 2006 года), ФЛ' = Футбольная лига, (начиная с 2010 года)

Текущий состав

Лучшие игроки 
  Марко Майкалис 1971—1977
  Майкалис Клокидис 2001—2003
  Ваггелис Куцурес 2005—2006
  Андреас Ниниадис 2004—2005
  Фофонка Эдерсон 2005—2006
  Филлипе Родригес да Силва 2004—2007

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба. 

ФК «Керкира»
Керкира